Эскобар-де-Кампос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 17,13 км². Население — 56 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Леона